Kama (concepte), concepte del pensament hindú
 Kama o Kamadeva, divinitat hindú
 Kama (ciutat), ciutat de la prefectura de Fukuoka, al Japó
 Riu Kama, afluent del Volga
 Principat de Kama, estat feudatari de Jaipur (s. XVIII)